К чёрту любовь может означать: 

 «К чёрту любовь!» — американская комедия Пейтона Рида 2003 года.
 «К чёрту любовь» — песня Светланы Лободы 2016 года.